Котлуба́нь — топоним а России:

 Котлубань — посёлок в Городищенском районе Волгоградской области.
 Котлубань — исчезнувший хутор в Городищенском районе Волгоградской области.
 Котлубань — станция Приволжской железной дороги.
 Котлубань — река в Цимлянском районе Ростовской области, впадает в Цимлянское водохранилище.
 Котлубань — река в Городищенском районе Волгоградской области, впадает в Дон.

См. также 
 Колубань